Palais du gouvernement (Alger), Algérie
 Palais du gouvernement (Erevan), Arménie
 Palais du gouvernement (Nancy), France
 Palais du gouvernement (Sion)
 Palais du gouvernement (Skopje)